Le xian de Shangcheng (商城) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le district de Shangcheng (上城) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme